Ольмедо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 129,38 км². Население — 3897 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Municipio 
 Museo del Mudejar de Olmedo 
 Información sobre el Palacio del Caballero de Olmedo 
 Festival de Teatro de Olmedo 

Муниципалитеты Вальядолида